Svenska Superligan för herrar 2022/2023 är Sveriges högsta division i innebandy för herrar säsongen 2022/2023. 14 lag deltog i grundserien om totalt 26 omgångar, där de åtta främsta skulle gå vidare till slutspel.

Deltagande lag 

Följande lag deltar i Svenska superligan 2022/2023:

Grundserien

Poängtabell
Serien spelades mellan den 16 september 2022 och 11 mars 2023

Slutspel
Alla möten spelas i bäst av sju matcher.

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Falun - Mullsjö

Kalmarsund - Pixbo

Storvreta - Linköping

Växjö - Helsingborg

Referenser 

Sport i Sverige 2022
Sport i Sverige 2023
Innebandysäsongen 2022/2023
Svenska Superligan